

Localidades
 Chamois (Missouri)
 Chamois (Vale de Aosta)

Outros
 Chamois Niortais Football Club

Desambiguação